FJI può riferirsi a:
Sigla automobilistica internazionale delle Isole Figi
Combinazione di lettere per Franz Joseph I (Francesco Giuseppe I), imperatore d'Austria.